Amor Prohibido () — четвёртый студийный альбом американской певицы Селены, выпущенный 13 марта 1994 года на лейбле .

Об альбоме
Работа над новым диском Селены началась в 1993 году. В течение 3 месяцев обдумывалась концепция альбома, практически полгода готовился материал. Запись заняла всего 2 недели, в первую неделю записывалась музыка, а во вторую — вокал. Авторами песен, как и прежде, стали Эйби Кинтанилья, Пит Астудильо и Рики Вела.

Альбом поступил в продажу 22 марта 1994 года и поставил рекорд — 4 сингла с диска занимали подряд 1 место в Billboard Hot Latin Tracks. Это: «Amor Prohibido», «Bidi Bidi Bom Bom», «No Me Queda Mas», «Fotos y Recuerdos». До сих пор это единственный в музыкальной истории пример, когда подряд 4 песни одной женщины-исполнительницы на испанском языке занимали 1 место хит-парада.
Он продержался 78 недель на первом месте в списке альбомов в 200 Billboard’s Pop Charts, вытеснив с него диск Глории Эстефан «Mi Tierra». Получил 6 наград Tejano Music Awards в 1995 году и ещё одну номинации на Грэмми. Диск разошёлся тиражом 5 миллионов копий с США и 22 миллиона копий по всему миру.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Ссылки 
 Amor Prohibido на discogs.com

Примечания 

Альбомы Селены
Альбомы 1994 года
Альбомы на испанском языке
Латиноамериканские альбомы